Le qualificazioni del singolare  del BCR Open Romania 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del BCR Open Romania  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Robin Haase (primo turno)
 Pablo Andújar (Qualificato)
 Albert Ramos (Qualificato)
 Santiago Ventura (ultimo turno)

 Thomas Schoorel (secondo turno)
 Guillaume Rufin (Qualificato)
 Iván Navarro (ultimo turno)
 Simone Vagnozzi (Qualificato)

Qualificati 

 Simone Vagnozzi
 Pablo Andújar

 Albert Ramos
 Guillaume Rufin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2010
ATP World Tour 2010